Sferakavalo ima više značenja:
 Sferakavalo (Avelino)
 Sferakavalo (Terni)